Капка Георгиева може да се отнася за:

 Капка Георгиева-Панайотова – българска гребкиня
 Капка Сидерова – българска журналистка и писателка